Erpodiaceae är en familj av bladmossor. Erpodiaceae ingår i ordningen Orthotrichales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Erpodiaceae 29 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Erpodiaceae